Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Nicolas en référence à saint Nicolas :
 la basilique Saint-Nicolas d’Amsterdam aux Pays-Bas ;
 la basilique Saint-Nicolas de Bari en Italie ;
 la basilique Saint-Nicolas de Buenos Aires en Argentine ;
 la basilique Saint-Nicolas de Nantes en France ;
 la basilique Saint-Nicolas de Pietra Ligure en Italie ;
 la basilique Saint-Nicolas-de-Port dans la ville éponyme en France.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Nicolas